Аве́т Маркосо́вич Аветися́н (настоящая фамилия — Восканя́н) (1897—1971) — армянский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1962).

Биография 
Авет Аветисян родился а в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье ремесленника.

В 1905—1914 годах учился в Нерсисянской школе (Тифлис).

В 1916 году был призван в армию на Первую мировую войну.

Сценическую деятельность начал в 1917 году. Играл в театрах Баку и Тифлиса, в труппе Ованеса Абеляна. В 1921—1922 годах — в труппе Амо Харазяна в Караклисе (ныне Ванадзор).

В 1922—1971 годах — один из основателей и ведущий актёр Первого Государственного театра Армении (ныне Академический театр имени Сундукяна).

Творчеству актёра свойственно стремление к острой сатиричности, сочный юмор. Мастер выразительного жеста, сценической речи. Игра отмечена искренностью эмоций, темпераментом. В то же время обладает сдержанной, мягкой манерой исполнения, хорошим чувством меры, лаконичностью в выборе выразительных средств.

Член ВКП(б) с 1942 года.

Умер в Ереване 29 марта 1971 года. Похоронен на Тохмахском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Армянской ССР (1932)
 Народный артист Армянской ССР (1938)
 Народный артист СССР (1962)
 Сталинская премия второй степени (1941) — за исполнение роли Спарапета в фильме «Зангезур» (1938)
 Государственная премия Армянской ССР (1971)
 Орден Ленина (1956)
 Орден Трудового Красного Знамени (1936)
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден «Знак Почёта» (1939)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Кавказа»

Творчество

Работы в театре 

 1918 — «Злой дух» А. Ширванзаде — Воскан
 1923 — «Слуга двух господ» К. Гольдони — Панталоне
 1923 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Земляника
 1924 — «Тартюф» Мольера — Оргон
 1924 — «Храбрый Назар» Д. Демирчяна — Сако
 1925 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 1927 — «Хатабала» Г. Сундукяна — Замбахов
 1929, 1935, 1948 — «Пэпо» Г. Сундукяна — Пэпо
 1930 — «В кольце» В. Вагаршяна — Мисак
 1933 — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Достигаев
 1934 — «Достигаев и другие» М. Горького — Достигаев
 1935 — «Платон Кречет» А. Корнейчука — Берест
 1936 — «Намус» А. Ширванзаде — Бархудар
 1937 — «На заре» А. Гулакяна — Амо
 1937 — «Из-за хлеба» по П. Прошяну — Сако
 1938 — «Разорённый очаг» Г. Сундукяна — Парсиг
 1938 — «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — Шадрин
 1939 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шмага
 1939 — «Из-за чести» А. Ширванзаде — Сагател
 1940 — «Отелло» У. Шекспира — Яго
 1941 — «Геворг Марзпетуни» по Мурацану — Саак Севада
 1942 — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Колос
 1942 — «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва — Кутузов
 1942 — «Русские люди» К. М. Симонова — Глоба
 1944 — «Ещё одна жертва» Г. Сундукяна — Саркис
 1944 — «Утёс» В. Папазяна — Матвей Егорович
 1946 — «Гроза» А. Н. Островского — Кулигин
 1946 — «Бесприданница» А. Н. Островского — Робинзон
 1947 — «На высотах» Г. Боряна — дед Симон
 1947 — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Шульга
 1949 — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Шприх
 1949 — «Московский характер» А. В. Софронова — Гринёв
 1951 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Епиходов
 1953 — «Опытное поле» Н. Заряна — Балабек
 1957 — «Под одной крышей» Г. Боряна — Врам
 1959 — «Хаос» А. Ширванзаде — Марутханян
 1960 — «Навстречу грядущему дню» Е. Чаренца — мужик
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя.

Работы в кино 

 1925 — Намус — Айрапет
 1926 — Шор и Шоршор — Вардан
 1926 — Зарэ — Амо
 1927 — Раба — Оник
 1928 — Хас-пуш — начальник полиции
 1929 — Колхозная весна (короткометражный) — бригадир
 1930 — Ким-дежурный (короткометражный) — отец
 1931 — Кикос (короткометражный) — Мурад
 1932 — Курды-езиды — Бро
 1934 — Гикор — базаз Артем
 1935 — Пэпо — Арутин Киракосович Зимзимов
 1937 — Каро — полковник
 1938 — Зангезур — Спарапет
 1939 — Горный марш— Амо, глава маузеристов
 1940 — Храбрый Назар — Сако
 1941 — Семья патриотов (короткометражный) — Асатур
 1942 — Дочка (короткометражный) — торговец
 1943 — Давид-Бек — мелик Франгюль
 1947 — Анаит — Багатур
 1949 — Девушка Араратской долины — Аршак
 1956 — Из-за чести — Сагател
 1959 — О чём шумит река — Бурназян, директор колхоза
 1959 — Обвал — Ашот
 1960 — Саят-Нова — Авет-ага
 1960 — Северная радуга — Мурат
 1964 — Мсье Жак и другие (киноальманах) («Издержки вежливости») — Торос-ага
 1969 — Адам и Хева — Али-хужа
 1969 — Взрыв после полуночи — контрабандист
 1969 — Кум Моргана — Минтоев.

Примечания

Литература 
 Вельтман С. Л., Авет Аветисян (Москва, 1939)

Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Театр им. Сундукяна
Члены КПСС
Социалистический реализм
Похороненные на Тохмахском кладбище